Jarosław Zieliński (1844–1922) – amerykański pianista pochodzenia polskiego
 Jarosław Zieliński (1958–2021) – polski historyk varsavianista
 Jarosław Zieliński (ur. 1960) – polski polityk, nauczyciel, poseł na Sejm, sekretarz stanu w MEN i MSWiA